NVD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nevada (Stati Uniti)